Чемпионат Германии по международным шашкам 2014 года ( прошёл 13-16 февраля. Чемпионом в очередной раз стал Вадим Вирный, серебро завоевал Виталий Штумпф, бронзу - Юрий Гейзенблас. Организатор: IGDD Deutschland. Арбитр: Ян Желтковский.

Чемпионат проходил по круговой системе, 7 раундов, с контролем времени 80 минут на партию + минута за ход.
Участвовало 8 спортсменов, в том числе, одна женщина, один  международный гроссмейстер и 3 мастера ФМЖД. Средний рейтинг турнира 1621.

 GMI — международный гроссмейстер 
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты

Примечания 

Чемпионаты Германии по международным шашкам
2014 год в шашках